Грамматик — средневековая профессия: учёный, занимающийся грамматикой.

Персоналии 
 Кратес Грамматик (II век до н. э.) — грамматик и философ из Киликии; создатель модели глобуса.
 Давид Грамматик — армянский писатель и грамматик V—VI веков
 Саксон Грамматик (ок. 1140 — после 1208 года) — датский летописец.
 Владислав Грамматик (XV век) — средневековый болгарский книжник.

См. также 
 Грамматика (значения)